FON peut désigner :
 FON, une société britannique qui œuvre pour le partage des connexions Internet via le réseau sans fil Wi-Fi.
  (en français, réseau de fibre optique).

Fon ou fon peut désigner :
 fon, une langue de la famille des langues kwa ;
 fon, un chef camerounais traditionnel ;
 Fon, un peuple africain ;
 Fon, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.